Habbema ist der Familienname folgender Personen:

 Cox Habbema (1944–2016), niederländische Schauspielerin, Theaterregisseurin und -intendantin
 Eddy Habbema (* 1947), niederländischer Schauspieler und Regisseur